ADB může znamenat:
 Apple Desktop Bus – nízkorychlostní sériová počítačová sběrnice z roku 1986
 Allgemeine Deutsche Biographie – německojazyčná biografická encyklopedie 
 AdBlue – roztok močoviny užívaný při úpravě výfukových plynů vznětových motorů